У. Е. может обозначать:
 Условная единица — эвфемизм, применяемый в России для обозначения денежной суммы в долларах США или эквивалентной суммы в рублях по официальному или обменному курсу.
 У. Е. — 8-серийный художественный телесериал по одноимённому роману Эдуарда Тополя